De finale van de Coupe de France van het seizoen 2007/08 werd gespeeld op zaterdag 24 mei 2008 in het Stade de France in Saint-Denis. Olympique Lyon versloeg Paris Saint-Germain na verlengingen met 1–0. Sidney Govou scoorde na 102 minuten het enige doelpunt van de finale.

Finale

Wedstrijd

 

2008
Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain
Coupe de France